Az M44 vagy az M-44 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 44 (M44), csillagászati nyílthalmaz a Rák csillagképben
 Progressz M–44, Progressz teherűrhajó repülése a nemzetközi űrállomásra
 M44 (cyanide device), cián fegyver coyot-ok túlszaporodása ellen
Közlekedés
 M44, részben elkészült, részben pedig kivitelezés alatt álló gyorsforgalmi út Kelet-Magyarországon
 M-44 (Michigan highway), autópálya Michigan államban (USA)
 MÁV M44, MÁV dízelmozdony sorozat
 BMW M44, autómotor
Haditechnika
 M44 (löveg), amerikai 155mm-es önjáró löveg
 Moszin–Nagant M44 Carbine, szovjet/orosz ismétlőkarabély
 Panssarimiina m/44, finn második világháborús harckocsiakna

lásd még
 44M (egyértelműsítő lap)